Hellvig ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hellvig (* 1974), rumänischer Politiker
 Hanna Hellvig (* 2000), schwedische Volleyballspielerin
 Jonatan Hellvig (* 2001), schwedischer Beachvolleyballspieler